Paul J. Smith peut désigner :
 Paul J. Smith (1906-1985), compositeur américain ;
 Paul J. Smith (1906-1980), animateur et réalisateur américain.